ФК Банат Зрењанин
 ФК Банат Дупљаја